Oberweid (lett.: «Weid di sopra») – comune tedesco
 Unterweid (lett.: «Weid di sotto») – frazione della città tedesca di Kaltennordheim